Оржешко — польская () и белорусская () фамилия.

Известные носители 
Ожешко (Оржешко), Элиза (1841—1910) — польская писательница, общественная деятельница белорусского происхождения.

Оржешко, Викентий Флорентинович (1876—1917) — русский архитектор.

 (1835—1905) — врач, польский революционер и общественный деятель, отец В. Ф. Оржешко.